Le Championnat du monde de chasse sous-marine est une compétition sportive de chasse sous-marine.

Lieu des Éditions

Palmarès individuel

Palmarès par équipe

Notes et références

Voir aussi 
Championnat euro-africain de chasse sous-marine

Liens externes 

 (Palmarès complet du championnat du monde 1)
 (Palmarès complet du championnat du monde 2)
 (Palmarès complet du championnat d'Europe 1)
 (Palmarès complet du championnat d'Europe 2)

Chasse sous-marine
Compétition nautique